Буићи могу бити:
 Буићи (Пореч), насељено место у саставу Града Пореча, Истарска жупанија, Хрватска
 Буићи (Жупа дубровачка), насељено место у општини Жупа дубровачка, Дубровачко-неретванска жупанија, Хрватска